Roberto Barcelos Borges, artisticamente conhecido como Betho Borges (Barra do Piraí,<ref>[http://noticias.unigranrio.edu.br/blog/2009/11/05/festival-chiquinha-gonzaga-reune-mais-de-700-pessoas-em-ipiabas/ Notícias Unigranrio - Hilton Abi Rihan, locutor da Rádio Nacional (trecho: ...Betho Borges, de Barra do Piraí;...] acessado em 22 jan 2016</ref> ) é um cantor brasileiro.

 Discografia 
2009 - Caminhos da vida'' (CD)

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Barra do Piraí